Jean-Baptiste Blanc peut désigner :

 Jean-Baptiste Blanc (1796-1867), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Blanc (1972-), homme politique français.